Il singolare femminile del torneo di tennis Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Palm Springs 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Monica Seles 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Monica Seles (finale)
 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Katerina Maleeva (quarti di finale)
 Helena Suková (secondo turno)
 Patricia Hy-Boulais (terzo turno)
 Barbara Paulus (terzo turno)
 Nathalie Tauziat (semifinali)
 Helen Kelesi (semifinali)

 Anke Huber (secondo turno)
 Rosalyn Nideffer (terzo turno)
 Assente
 Lori McNeil (secondo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan (terzo turno)
 Marianne Werdel-Witmeyer (primo turno)
 Julie Halard-Decugis (quarti di finale)
 Magdalena Maleeva (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Palm Springs 1991